Riverdale Park puede referirse a alguno de los siguientes lugares:

 Riverdale Park (California), un lugar designado por el censo en los Estados Unidos.
 Riverdale Park (Maryland), una ciudad en los Estados Unidos.
 Estación Riverdale Park, una estación de tren ligero en construcción en Riverdale Park, Maryland.
 Riverdale Park, un parque en Riverdale (Nueva York).
 Riverdale Park (Toronto), un parque en Toronto, Canadá.

Véase también